Веретеново — название населённых пунктов.

Россия 
 Веретеново — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Веретеново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.